L'expression Oscars du cinéma 1956 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1956 et honorait des films sortis en 1955.

Pour les films sortis en 1956 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1957.